Андре́ Мальро́ (, 1901—1976) — французский писатель, культуролог, герой Французского Сопротивления, идеолог Пятой республики, министр культуры в правительстве де Голля (1959—1969). На его работах «воспитывались» такие выдающиеся французские философы и писатели, как Альбер Камю и Жан Гренье.

Биография 
Жорж-Андре Мальро родился 3 ноября 1901 года в Париже, Франция, в семье французского банкира Фернана Жоржа Мальро. В 1905 году его родители разъехались, а вскоре и развелись. Воспитанием мальчика занимались мать и бабушка по материнской линии — Берта и Адрианна Лами (Berthe Lamy, Adrienne Lamy), у которой была бакалейная лавка в пригороде Парижа Бонди. Андре учился в лицее Кондорсе и Национальной школе восточных языков, где очень рано увлёкся естествознанием, и в частности антропологией, археологией, а также историей. В 20-е годы сблизился с различными авангардистскими группировками, в частности под влиянием дадаизма написаны его первые литературные опыты (, 1921).

В 1923 году участвовал в преступном вывозе культурных ценностей Ангкор-Вата, за что в 1924 году был приговорён к трём годам тюрьмы, однако сумел добиться пересмотра дела и избежать заключения.

Мальро приобрёл известность в 1925—1927 годах, когда он, симпатизируя коммунистам, находился в Китае в преддверии гражданской войны.

В 1929 году исследовал греко-бактрийское искусство в Афганистане. Китайские впечатления отразились в романе «Удел человеческий» (1933), который принёс автору всемирную славу и Гонкуровскую премию. По поводу этого романа Эрнест Хемингуэй в 1935 году писал переводчику И. А. Кашкину, что по его мнению это лучшая из всех книг, которую он прочёл за последние десять лет: «Если Вы встретите его, скажите это ему от моего имени. Я хотел написать ему, но по-французски я так перевираю написание многих слов, что я не решился — стыдно». Роман занимает девятое место в списке «100 книг века по версии Le Monde». Фредерик Бегбедер в своём сборнике эссе «Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей», который посвящён первым пятидесяти книгам данного списка, писал, что в этом романе Мальро отразил то, что он думал о трагедии человеческого существования: «Китайская революция, которую Мальро ждал как второго пришествия, в конце концов победит, и Мальро увидит, как она обернется всеобщей кровавой бойней».

Не разделяя идеи марксизма, Мальро активно выступал против наступления фашизма, возглавлял общественное движение за освобождение Эрнста Тельмана и Георгия Димитрова. Весной 1936 г. посетил СССР. Участник антифашистских конгрессов писателей в Париже (1935) и в Мадриде (1937). Во время Гражданской войны в Испании командовал добровольческой эскадрильей на стороне республиканцев. После начала Второй мировой войны бежал из немецкого плена и руководил сначала партизанским соединением, а потом и армейской бригадой.

После окончания войны Мальро поставил крест на художественном творчестве и включился в общественную жизнь как соратник генерала де Голля, отвечавший в его партии за идеологию и пропаганду.

Наиболее значительные послевоенные произведения Мальро — трактат по философии искусства «Голоса безмолвия» (1951), в котором утверждается трансцендентная сущность художественного творчества, и автобиография «Антимемуары» (1967), в которой автор передаёт свои беседы с ведущими деятелями тех лет, такими как Джавахарлал Неру и Мао Цзэдун.

Библиография

Романы 
 «Завоеватели» (, 1928) — о попытке совершить переворот в Кантоне;
 «Королевская дорога» (, 1930);
 «Удел человеческий» (, 1933) — о заговоре с целью создания нового Китая;
 «Годы презрения» (, 1935);
 «Надежда» (, 1937) — о гражданской войне в Испании;
 «Орешники Альтенбурга» (, 1942).
 [pylippel.newmail.ru/bibliotheque/malraux.html Чёрный треугольник: Шодерло де Лакло — Гойя — Сен-Жюст]
 Антимемуары (отрывок)

Эссе 
 «Воображаемый музей» (, 1947)

Награды 
 Офицер ордена Почётного легиона
 Компаньон ордена Освобождения (17 ноября 1945 года)
 Военный крест 1939—1945
 Медаль Сопротивления с розеткой
 многие иностранные ордена и медали
 Кавалер Большого креста ордена Короны (Бельгия)
 Кавалер Большого креста Национального ордена Республики Чад
 Кавалер Большого креста ордена Солнца (Перу)
 Кавалер Большого креста ордена Дубовой короны (Люксембург)
 Кавалер Большой ленты Национального ордена Кедра (Ливан)
 Кавалер Большого креста ордена Льва (Финляндия)
 Кавалер Большого креста ордена Белого слона (Таиланд)
 Кавалер Большой ленты ордена Республики (Египет)
 Кавалер Большого креста Национального ордена заслуг и почёта Республики Гаити
 Кавалер Большого креста орден Данеброг (Дания)
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Австрийской Республикой»
 Кавалер Большого креста Алауитского трона (Марокко)
 Кавалер Большого креста ордена Святого Олафа (Норвегия)
 Кавалер Большого креста Королевского ордена Георга I (Греция)
 Кавалер Большого креста ордена Полярной звезды (Швеция)
 Кавалер Большого креста ордена Святого Иакова и меча (Португалия)
 Кавалер Большого креста ордена Ацтекского орла (Мексика)
 Кавалер Большого креста ордена Восходящего солнца (Япония)
 Кавалер Большого креста ордена Освободителя (Венесуэла)
 Кавалер Большого креста ордена Мая (Аргентина)
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед ФРГ»
 Орден «За выдающиеся заслуги» (Великобритания)
 Великий офицер Национального ордена Кот д’Ивуар
 Великий офицер Национального ордена Мадагаскара
 Великий офицер ордена Южного креста (Бразилия)
 Великий офицер Национального ордена Нигера
 Великий офицер ордена «За заслуги» (ЦАР)
 Великий офицер ордена «За заслуги» (Конго)
 Великий офицер ордена «За заслуги» (Сенегал)
 Великий офицер ордена «За заслуги» (Мавритания)
 Великий офицер ордена «За заслуги» (Того)
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 Великий офицер ордена Экваториальной звезды (Габон)
 Великий офицер ордена Кетцаля (Гватемала)
 Великий офицер Национального вольтийского ордена (Республика Верхняя Вольта)
 Великий офицер Национального ордена Дагомеи (Республика Дагомея)
 другие ордена

Память 
 В его честь назван городской художественный музей в Гавре — .
 Имя Андре Мальро носит гимназия № 26 в Йошкар-Оле.
 Имя Андре Мальро носит Французская школа при Генеральном Консульстве Франции в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 

 
 Джон Стеррок Андре Мальро: жизнь и миф
 В публичной библиотеке
 Биография на сайте ордена Освобождения
 Голоса безмолвия

Участники гражданской войны в Испании
Участники Второй мировой войны
Писатели Франции XX века
Французские писатели XX века
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Философы искусства
Министры культуры Франции
Похороненные в парижском Пантеоне
Лауреаты Гонкуровской премии
Культурологи Франции
Кавалеры ордена Кетцаля
Лауреаты премии «Интералье»
Бежавшие из плена
Выпускники Национального института восточных языков и культур
Члены Баварской академии изящных искусств
Перезахороненные